Peter Esser ist der Name folgender Personen:

* Peter Esser (Botaniker) (1859–1945), deutscher Botaniker 
 Peter Esser (Schauspieler) (1886–1970), deutscher Schauspieler
 Peter Esser (Schriftsteller) (1896–??), deutscher Schriftsteller 
 Peter Esser (Verleger) (* 1957), deutscher Verleger